Per Grankvist och liknande namn kan syfta på

 Per Grankvist (född 1976), journalist och författare
 Pehr Granqvist (född 1973), professor i psykologi